Kačji pastir je lahko:
 Kačji pastir - žuželka
 Kačji pastir - film